BPT est une abréviation de :
  ;
 Bibliothèque publique de Tarragone ;
 BPT, un véhicule construit par la firme Mazda ;
 bâton de protection télescopique.